Grecs pour la Patrie, en  / Éllines gia tin Patrída, est un parti politique nationaliste grec, fondé le , par l'ancien porte-parole du parti Aube dorée, Ilías Kassidiáris.

Références 

Parti politique en Grèce
Nationalisme grec
2020 en Grèce
Parti politique fondé en 2020
Parti politique nationaliste en Europe
Opposition à l'immigration
Extrême droite en Grèce
Parti politique néofasciste
Parti politique d'extrême droite en Europe